Europrise bezeichnet:

 das Medizin-Projekt EUROPRISE der EU
 das Datenschutz-Projekt EuroPriSe der EU